«Кустари» () — кинофильм режиссёра Билла Фишмана.

Сюжет 
Главные герои фильма, Иван Алексеев и Джош Тагер, после потери работы в качестве охранников решают заняться шоу-бизнесом и открывают свою кинокомпанию «Video Aces». Снимают ролик для рекламы, пытаются возродить соул-дуэт 70-х «The Swanky Modes» — героев их детства, и прочие заказы.

Но однажды, снимая клип для одной рок-группы, ребята случайно получают кассету с записью любовных утех кандидата в президенты, а затем эта кассета вместо клипа рок-группы попадает на телевидение…

В ролях 
 Тим Роббинс — Джош Тагер
 Джон Кьюсак — Иван Алексеев
 Мэри Кросби — Саманта Грегори
 Клу Гулагер — Норман Март
 Кэти Бойер — Белинда Март
 Дон Корнелиус — Мо Фузз

Дополнительные факты 
 В фильме также сыграла небольшую роль Кортни Лав.
 Другой перевод названия фильма — «Катушка».

Примечания

Ссылки 
 
  

Кинокомедии США
Кинокомедии 1988 года